Тактика (слово образовалось в XVIII веке от , в свою очередь образованного от , кальки с  «относящийся к построению войск», от  «строй и расположение») — умение располагать имеющимися войсками и силами:

 Тактика — раздел теории и практики военного искусства.
 Жанры компьютерных игр:
 Тактический шутер
 Тактическая ролевая игра
 Тактическая стратегия в реальном времени
 Пошаговая тактика
 Шахматная тактика

Примечания